Тисса может означать:

 «Тисса» — фирменный поезд «Москва — Будапешт».

Персоналии
 Тисса (царь) — шри-ланкийский царь, правитель царства Тамбапанни.
 Тисса, Ласло (1907—2009) — американский физик венгерского происхождения, преподаватель.

Топонимы
 Тисса (приток Оки) — река в Бурятии.
 Тисса (приток Урны) — река в Тюменской области.
 Тисса (город) — город в Марокко.
 Тисса (коммуна) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.

См. также 
 Тиса (значения)
 Тисс (значения)
 Тиссен (значения)